Ramsvik kan syfta på:

 Ramsvik, Åland – en sjö i Åland
 Ramsvikslandet – en ö i Askums socken, Sotenäs kommun 
 Ramsvikslandet och Tryggö – ett naturreservat i Askums socken i Sotenäs kommun i Bohuslän